Vibo Valentia (provincie), een Italiaanse provincie in de regio Calabrië
Vibo Valentia (stad), een Italiaanse stad, hoofdstad van de gelijknamige provincie